Jagsamka ist:

 die Gemeinde Jagsamka (加桑卡乡) im Kreis Riwoqê des Autonomen Gebiets Tibet, VR China, siehe Jagsamka (Riwoqê);
 eine veraltete Bezeichnung für den Kreis Luding (泸定县) des Autonomen Bezirks Garzê der Tibeter in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Luding (Garzê).